Казмірчук Анатолій Петрович (* 1970) — заслужений лікар України, кандидат медичних наук, генерал-майор медичної служби.
 Казмірчук Віра Євстафіївна (* 1940) — український педіатр, імунолог, доктор медичних наук, професор.

Див. також 
 Казмірук